Herman Berens kan syfta på de båda svenska tonsättarna:

 Herman Berens den äldre (1826–1880)
 Herman Berens den yngre (1862–1928)